

Sigle 
 Generic Routing Encapsulation – protocollo definito dagli RFC 1701 e 1702
 Graduate Record Examination – test usato per l'ammissione a corsi universitari postgraduate (prevalentemente negli Stati Uniti)
 Gruppi ricerca ecologica – associazione ambientalista di destra

Codici 
 GRE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Greenville (Illinois), Stati Uniti
 gre – codice ISO 639-2/B della lingua greca moderna

Mineralogia 
 Gre – abbreviazione di greenalite

Note